Coad ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Coad (1906–1980), britischer Armeeoffizier
 Merwin Coad (* 1924), US-amerikanischer Politiker
 Paddy Coad (1920–1992), irischer Fußballspieler und -trainer

COAD ist die Abkürzung für 
 chronic obstructive airway disease, siehe Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Siehe auch:
 Coat
 Code (Begriffsklärung)